Ласса́ль, Ласаль, Ласалль (, ) — французская фамилия и топоним. Иногда пишется раздельно, причем тоже несколькими способами (см. Ла Салль).

Персоналии
 Лассаль, Антуан Шарль Луи (1775—1809) — французский генерал-кавалерист, национальный герой Франции.
 Лассаль, Жан (род. 1955) — французский политик.
 Лассаль, Фердинанд (1825—1864) — немецкий философ и экономист.
 Лассаль, Хосе (1874—1932) — испанский дирижёр.

Топоним 
 Ласаль — коммуна во Франции, в регионе Юг — Пиренеи.

Другое 
 Ласалль-квартет — американский струнный квартет.